LBY est un code, qui signifie :
 Libye,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

Code